Een verkeersweg:
 N681 (België)
 N681 (Frankrijk)
 N681 (Nederland), zie Provinciale weg 681

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing